

Toponymes 

régions :
 La Frise est une région historique de l'Europe du Nord-Ouest.
 La Frise est une province du nord des Pays-Bas.
 La Frise est un département de la République batave, du Royaume de Hollande, puis de l'Empire français, de 1801 à 1815.
 La Frise-Occidentale est une région administrative des Pays-Bas (province de Hollande-Septentrionale).
 La Frise occidentale est une région historique des Pays-Bas.
 La Frise orientale est une région historique de l'Allemagne du Nord (Basse-Saxe).
 L'arrondissement de Frise est un arrondissement du land de Basse-Saxe (Allemagne).
 L'arrondissement de Frise-du-Nord est un arrondissement du land de Schleswig-Holstein (Allemagne).
 La Frise (région historique) est une ancienne région de l'Allemagne du Nord (Schleswig-Holstein) et du Danemark.
 Les îles de la Frise ou îles Frisonnes sont un archipel côtier s'étendant du nord des Pays-Bas au sud du Danemark. Elles se divisent en îles de la Frise-Occidentale, îles de la Frise-Orientale et îles frisonnes septentrionales.
communes :
 Frise est une commune française de la Somme.

Nom commun 

 En architecture, une frise est une bande, souvent horizontale, dont la vocation est de recevoir un décor, généralement constitué par la répétition d'un motif ornemental. La frise se retrouve dans d'autres domaines artistiques, peinture, sculpture, céramique, tatouage, etc.
 Une frise chronologique est un diagramme figurant la ligne du temps en histoire.
 En mathématiques, une frise est le remplissage d'une droite ou d'une bande par une figure géométrique sans trou ni débordement, à l'instar du pavage.
 Au théâtre, une frise est un élément scénique vertical de la partie supérieure du décor, c'est aussi un rideau plat ou plissé de faible hauteur.
 Un cheval de frise (barrière) est un élément de défense avancée dans un système de fortifications retranchées.

Aviculture 
 La poule de Frise est une race de poule domestique, de la Frise, aux Pays-Bas.
 La mouette de la Frise orientale est une race de poule domestique, de la Frise orientale, en Allemagne.

Voir aussi 
 Cheval de frise
 Frisons
 

Homonymie de toponyme